De Oberliga Berlin 1981/82 was het achtste seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

Tennis Borussia werd kampioen en nam deel aan de eindronde waar de club laatste werd.

Eindstand

Eindronde om promotie
Groep Nord

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1981/82
Oberliga Berlin